Черка́сская Лозова́я () — село в Малоданиловском поселковом совете Дергачёвского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322083001. Население по переписи 2001 года составляет 4186 (1938/2248 м/ж) человек.

Являлся до 2017 года административным центром Черкасско-Лозовского сельского совета, в который, кроме того, входил посёлок Лесное.

Географическое положение 
Село Черкасская Лозовая находится на реке Лозовенька, выше по течению в 3-х км расположено село Русская Лозовая, ниже по течению на расстоянии в 3-х км — село Чайковка, на реке большая запруда и Лозовеньковское водохранилище, на расстоянии в 1 км проходит Харьковская окружная дорога () — граница Харькова (посёлок Пятихатки).

История 
 1663 — дата основания.
 В списках населенных мест Харьковской губернии 1864 года в селе Черкасская Лозовая в 223 дворах проживало 1966 жителей, была православная церковь, а в сельце Алексеевка (сейчас Слободка-микрорайон Черкасской Лозовой) в 35 дворах проживало 180 жителей и была православная церковь.
 В 1920-х-1930-х годах Крестовоздвиженский храм был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Мигулин, Николай Павлович, 1874 года рождения.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Черкасское-Лозовое (Черкасская Лозовая) было 776 дворов, сельсовет и мукомольный завод, в Алексеевке (ныне Слободка) - 161 двор.
 В 1951 году в селе Черкасская Лозовая были 977 дворов.
 В 1967 году население составляло 4842 жителя.
 В 1990 году в селе проживали 4400 жителей.
 Согласно постановлению Верховного совета Украины от 6 сентября 2012 года № 5215-VI «Об изменении и установлении границ города Харькова, Дергачёвского и Харьковского районов Харьковской области» к Харькову была присоединена часть земель Черкасско-Лозовского сельсовета площадью 1,7 км2.
 С 1920 по 2017 год посёлок был центром Черкасско-Лозовского сельского совета Дергачёвского района Харьковской области; в 2017 он вошёл в Малоданиловский сельский совет.

Объекты социальной сферы 
 Лицей.
 Дом культуры.
 Спортивная площадка.
 Детский сад "Колосок"
 Амбулатория семейной медицины.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 174 павших воина во главе с Героем Советского Союза гвардии подполковником И. Л. Каспировичем.

Религия 
 Крестовоздвиженский храм.
Адрес: 62340, Дергачёвский район, ул. 1-го Мая, 2-а.

Община образована 03 июня 1996 года
Престольные праздники:
Воздвижение Креста Господня

Священнослужитель: Протоиерей Олег Валентинович Боровлёв

Послушание: Ответственный за работу епархиального Отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства
Награды: Палица 2009 г.
Протоиерейство 2007 г.
Наперсный Крест 2004 г.
Духовное образование:
Киевская Духовная Академия, Харьковская Духовная Семинария 2000 г.
Хиротония: 17 июня 1997.
День рождения: 07 июля 1967.
Место рождения: п. Песочин Харьковского р-на.

Известные люди 
 Шабалтас, Иван Михайлович — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации.
 Шостко, Светослав Николаевич (1934—2007) — украинский и советский учёный в области квантовой электроники, доктор технических наук.

См. также 
 Русская Лозовая

Карты 
 Черкасская Лозовая в 1850—1890 гг.
 Немецкая аэрофотосъёмка Черкасской Лозовой 24 сентября 1941
 
 
 Современная карта Черкасской Лозовой

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Карта Генштаба Красной армии. Составлена в 1940 г.
 Карта Генштаба Красной армии. Составлена в 1951 г.
 
 Список населенных мест Харьковской губернии 1864 года. Санктпетербург издание 1869 г.(стр.116 № 289 и № 290)

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района